Primera División 1949 (Argentinië)
 Primera División 1949 (Chili)
 Primera División 1949 (Uruguay)
 Primera División 1949 (Venezuela)